Zorine est un patronyme russe porté notamment par :

 Dmitri Zorine (1905-1967), écrivain, dramaturge et journaliste russe et soviétique ;
 Leonid Zorine (1924-2020), dramaturge et scénariste russe ;
 Valerian Zorine (1902-1986), diplomate et homme politique soviétique.

Patronyme russe